Ammoudia este numele mai multor localități din Grecia:

 Ammoudia, sat în Prefectura Serres
 Ammoudia, sat în Prefectura Preveza